Beam eller BEAM kan syfta på:

 BEAM – en experimentell uppblåsbar modul byggd för rymden, se Bigelow Expandable Activity Module
 BEAM (Erlangs virtuella maskin) – den virtuella maskinen inuti kärnan för Erlang Open Telecom Platform